Das Premier Limited Overs Tournament 2015/16 war die 24. Saison des nationalen One-Day-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Das Turnier wurde zwischen dem 27. November und 30. Dezember 2015 ausgetragen. Im Finale konnten sich der Nondescripts Cricket Club gegen den Colts Cricket Club mit 77 Runs durchsetzen.

Format 
Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team vier Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden bekommen beide Mannschaften zwei Punkte. Die zwei Gruppenersten einer jeden Division qualifizierten sich für das Halbfinale, dessen Gewinner den Sieger des Turniers ermittelten.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2015/16
Premier Limited Overs Tournament